Panamerikanska spelen 1975 hölls i Mexico City, Mexiko under perioden 12- 26 oktober 1975, 20 år efter att man arrangerat 1955 års spel. Det var tredje raka större sportevenemanget i Mexico City på sju år, efter olympiska sommarspelen 1968 och världsmästerskapet i fotboll 1970.

Val av värdort 
Santiago de Chile, Chile utsågs ursprungligen till värdort. Ekonomiska problem och politiska oroligheter tvingade dock arrangörerna att saga upp värdskapet. São Paulo, Brasilien tilldelades då spelen, men tvingades dra sig tillbaka den 17 oktober 1974 på grund av ekonomiska problem och en hjärnhinneinflammationsepdiemi. Den 19 oktober 1974 tilldelades Mexico City värdskapet. PASO-medlemmarna blev imponerade av organisationen, då man hade kort tid på sig. Så imponerade att man valde Mario Vázquez Raña, president för Mexikos olympiska kommitté, som PASO-president på mötet i Mexico City.

Medaljtabell 
Värdlandet har lila bakgrundsfärg.

Sporter 
  Friidrott
  Basket
  Boxning
  Cykling
  Simhopp
  Fotboll
  Judo
  Rodd
  Simning
  Konstsim
  Volleyboll
  Brottning

Referenser 

Panamerikanska spelen 1975